Eqalugaarsuit Qeqertaat bezeichnet:
 Eqalugaarsuit Qeqertaat (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Eqalugaarsuit Qeqertaat (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland